Лиллиа́н Фрёлинг Ха́нсен (, урожд. Лиллиа́н Фрёлинг, ; ) — датская кёрлингистка.

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото (1989, 1993, 1999).
 : золото (1987, 1988).
 : золото (1984).
 : серебро ().
 : золото (2019).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Дании по кёрлингу